Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  d'Ernest Bloch
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Borodine
 Quatuor à cordes  de Johannes Brahms
 Quatuor à cordes  de Frank Bridge
 Quatuor à cordes  de Benjamin Britten
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch
 Quatuor à cordes  d'Ernő Dohnányi
 Quatuor à cordes  d'Antonín Dvořák
 Quatuor à cordes  de Brian Ferneyhough
 Quatuor à cordes  de Roberto Gerhard
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Glazounov
 Quatuor à cordes  de Henryk Górecki
 Quatuor à cordes  de Paul Hindemith
 Quatuor à cordes  d'Arthur Honegger
 Quatuor à cordes  de Vincent d'Indy
 Quatuor à cordes  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Quatuor à cordes  de Vítězslav Novák
 Quatuor à cordes  de Camille Saint-Saëns
 Quatuor à cordes  de Giacinto Scelsi
 Quatuor à cordes  de Wilhelm Stenhammar
 Quatuor à cordes  de Josef Suk
 Quatuor à cordes  de Karol Szymanowski
 Quatuor à cordes  de Michael Tippett

Voir aussi
 Deuxième Quatuor à cordes de Georges Enesco
 Deuxième Quatuor à cordes de Maurice Ohana